Galasso Alghisi (1523-1573) – architetto italiano
 Luciano Alghisi (1917–) – calciatore italiano
 Paris Francesco Alghisi (1666-1733) – compositore e organista italiano
 Tommaso Alghisi (1669-1713) – medico italiano